Корнелиуссен () — фамилия датского происхождения, от имени .

Известные носители:
 Мадс Корнелиуссен (род. 1983) — датский мотогонщик, чемпион мира 2014 года по спидвею.
 Нивиак Корнелиуссен (род. 1990) — гренландская писательница.
 Стефани Корнелиуссен (род. 1987) — американская актриса.
 Турлейв Корнелиуссен (1890—1975) — норвежский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1912 года.
 Элиас Корнелиуссен (1881—1951) — норвежский адмирал, главнокомандующий Вооружёнными силами Норвегии в 1946 году.